Sulby (Engeland), een plaats in Engeland
Sulby (Man), een plaats op het eiland Man